Roy Eric Carroll (nascut el 30 de setembre de 1977) és un futbolista professional nord-irlandès que juga com a porter pel Linfield FC de la NIFL Premiership i per la selecció d'Irlanda del Nord. Ha destacat especialment al Wigan Athletic FC, Manchester United FC (on va guanyar una Premier League i una FA Cup el 2004) i l'Olympiakos FC (on va guanyar la Superlliga i la Copa el 2012). També ha representat l' més de 35 cops a nivell absolut; hi va debutar el 1997, a 19 anys.

Carroll també ha fet puntualment d'entrenador, i va liderar el Barnet en una victòria per 2–1 a la final de la Herts Senior Cup de 2011 contra l'Stevenage. Així, Carroll té l'inusual rècord d'haver guanyat un trofeu en el seu únic partit com a entrenador.

Estadístiques

Club 

A.  La columna "Altres" conté partits i gols al Football League Trophy, play-offs de la Football League i la FA Community Shield.

Internacional

Palmarès

Club 
Wigan Athletic
 Football League Trophy (1): 1998–99

Manchester United
 Premier League (1): 2002–03
 FA Community Shield (1): 2003
 FA Cup (1): 2003–04

Olympiacos
 Superlliga grega (1): 2013
 Copa grega (2): 2011–12, 2012–13

Referències

Enllaços externs 

 Roy Carroll a Olympiacos.org
 
 Roy Carroll a Yahoo! Sport
 Roy Carroll  a bbc.co.uk
 Roy Carroll a irishfa.com

Porters de futbol irlandesos
Futbolistes internacionals amb Irlanda del Nord de la dècada de 1990
Futbolistes internacionals amb Irlanda del Nord de la dècada de 2000
Futbolistes internacionals amb Irlanda del Nord de la dècada de 2010
Futbolistes al Campionat d'Europa de futbol 2016
Futbolistes del Manchester United FC
Futbolistes del Hull City AFC
Futbolistes del Rangers FC
Futbolistes del Notts County FC
Porters de futbol britànics
Futbolistes del West Ham United FC